Flop je slovo používané ve více významech.

Flop (skok) – technika skoku vysokého
Flop (golf) – vysoký ale krátký let míčku v golfu
Flop Jih – řetězec prodejen
Flop (hudební skupina) – doprovodná kapela Karla Zicha
podobné
FLOPS – jednotka výpočetního výkonu

Externí odkazy 
 

sv:Lista över golftermer#Flop